Ruc o RUC puede referirse a:

 Ruc, un ave ficticia de tamaño colosal, propia tanto de la mitología persa como, más generalmente, del folclore de algunas civilizaciones orientales;
 RUC, siglas de «Registro Único de Contribuyente»;
 RUC, siglas de la «Royal Ulster Constabulary», un cuerpo de policía británico activo de 1922 a 2001;
 RUC, siglas de la «Radio Universidade de Coimbra», una radio universitaria de Portugal;
 RUC, siglas de la «Renmin University of China», una universidad situada en China.